Ла Пуенте има више значења:

 Ла Пуенте (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуенте (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пуенте (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуенте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуенте (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуенте (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуенте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику